Le terme habileté a plusieurs significations :

Technique
 Habileté (technique) comme capacité, aptitude acquise.
 Habileté de construction visuo-spatiale ou faculté à analyser et (se) représenter l'espace. C'est l'une des :
  Habiletés visuo-cognitives, qui permettent d'interpréter les informations visuelles et de les utiliser dans la vie quotidienne.

Sport
L'habileté en sport peut également désigner une ressource développée à la suite d’un apprentissage.

Dans les jeux de rôles
Dans les jeux de rôles classiques ou sur ordinateur, l'habileté, ou dextérité, est une caractéristique d'un personnage qui permet de déterminer s'il peut utiliser certains objets dont le maniement est complexe. Par exemple, l'utilisation d'un arc ou d'une arbalète demande un score d'habileté plus important que celui nécessaire pour manier une claymore, ce dernier exigeant un score de "force" supérieur. Par ailleurs, l'habileté détermine aussi les réflexes et l'aptitude à réagir rapidement pour esquiver ou parer des attaques.